Лепешки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лепешки — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.

Россия 
 Лепешки — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Лепешки — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.